Simorgh () est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

 Simorgh : un oiseau fabuleux de la mythologie perse ; 
 Simorgh : un lanceur orbital iranien ; 
 Simorgh de cristal, récompense cinématographique iranienne ;  
 Simorgh, film iranien d'Akbar Sadeghi (1987).